György Selmeczi ist der Name folgender Personen:

* György Selmeczi (Generalmajor) (1921–1979) ungarischer Generalmajor
 György Selmeczi (Komponist) (* 1952), ungarischer Komponist